Bird se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Durham Bird
 Graham J. Bird
 Robert McK. Bird